Марина Фоїс (; ;  21 січня 1970, Булонь-Біянкур, О-де-Сен, Франція) — французька театральна та кіноакторка.
 Марцелло Фоїс (Marcello Fois) — італійський письменник.

Примітки